Altoalegrense – abitanti di Alto Alegre (Rio Grande do Sul)
Altoalegrense – abitanti di Alto Alegre (Roraima)
Altoalegrense – abitanti di Alto Alegre (San Paolo)
Altoalegrense – abitanti di Alto Alegre do Maranhão
Altoalegrense – abitanti di Alto Alegre do Pindaré
Altoalegrense – abitanti di Alto Alegre dos Parecis